Mauro Zanetti – ciclista italiano (n. 1973)
Mauro Zanetti – hockeista su ghiaccio svizzero (n. 1988)